Bariloche kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Bariloche, kommun, Río Negro, 
 San Carlos de Bariloche (kommunhuvudort), Río Negro, 

Robotskapade Argentinaförgreningar